Ки́ттель () — немецкая фамилия:
 Киттель, Бруно (1870—1948) — немецкий хоровой дирижёр и музыкальный педагог.
 
 Киттель, Марсель (род. 1988) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик.
 Киттель, Отто (1917—1945) — германский лётчик-ас, истребитель, участник Второй мировой войны.
 Киттель, Рудольф (1853—1929) — гебраист и богослов, исследователь Ветхого Завета.
 Киттель, Сонни (род. 1993) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне.
 Киттель, Фердинанд (1832—1903) — протестантский миссионер в Индии.
 Киттель, Чарльз — английский физик.